Gentofte Volley – squadra di pallavolo femminile
 Gentofte Volley – squadra di pallavolo maschile